

Biljke 
 zelenika (sorta vina)
 zelenika (biljni rod), Moneses Salisb. ex Gray, biljni rod iz porodice vrjesovki (Ericaceae)
 zelenika (rod maslinovki), Phillyrea L., ili komorika, biljni rod iz porodice maslinovki (Oleaceae) s dvije vrste: 
 širokolisna zelenika Phillyrea latifolia (sin. Phillyrea media), 
 uskolisna zelenika
 poljska krivičica, poljska krika, Lysimachia arvensis, biljna vrsta iz roda protivak, porodice Primulaceae
 vazdazeleni šimšir, Buxus sempervirens, biljna vrsta iz roda šimšira,  porodicaBuxaceae
 obična božikovina, Ilex aquifolium, vrsta u rodu božikovina, porodica Aquifoliaceae

Naselja 

BiH:
 Zelenika (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice
 Zelenike, naselje u općini Derventa

Crna Gora:
 Zelenika (Herceg Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg Novi (Boka kotorska)

Bugarska:
 Zelenika (Bugarska), naselje u središnjoj Bugarskoj

Ostalo 
 Zelenika kraljevstvo u izmišljenom svijetu Međuzemlja J. R. R. Tolkiena

Izvori